A Soy Luna argentin televíziós filmsorozat, amelyet a Pol-ka gyárt a Disney Channel számára. A két főszereplője Karol Sevilla (Luna) és Ruggero Pasquarelli (Matteo). Argentínában 2016. március 14-én mutatták be. Az 1. évad 80 epizódból fog állni.

2016. június 7-én a Disney Channel megerősítette, hogy berendelték a sorozat 2. évadát.

Évados áttekintés 
{| class="wikitable" style="text-align: center"
|-
! scope="col" style="padding: 0 16px" rowspan="2" colspan="2" | Évad
! scope="col" style="padding: 0 8px" rowspan="2" colspan="2" | Epizódok
! scope="col" colspan="2" | Eredeti sugárzás
! scope="col" colspan="2" | Magyar sugárzás
|-
! scope="col" | Évadpremier
! scope="col" | Évadfinálé
! scope="col" | Évadpremier
! scope="col" | Évadfinálé
|-
! scope="row" style="background-color: #E4007C; width: 10px" |
| rowspan="2" | 1
| rowspan="2" | 80
| 40
| 2016. március 14.
| 2016. május 6.
| 2016. szeptember 5.
| 2016. december 15.
|-
! scope="row" style="background-color: #F5C71A; width: 10px" |
| 40
| 2016. július 4.
| 2016. augusztus 26.
| 2017. január 30.
| 2017. május 4.
|-
! scope="row" style="background-color: #00BFFF; width: 10px" |
| rowspan="2"| 2
| rowspan="2"| 80
| 40
| 2017. április 17.
| 2017. június 9.
| 2017. szeptember 18.
| 2018. február 1.
|-
! scope="row" style="background-color: #00FA9A; width: 10px" |
| 40
| 2017. augusztus 7.
| 2017. szeptember 29.
| 2018. február 5.
| 2018. június 14.
|-
! scope="row" style="background-color: #F4910F; width: 10px" |
| rowspan="2"| 3
| rowspan="2"| 60
| 30
| 2018. április 16.
| 2018. május 25.
| 2018. október 15.
| 2019. január 22.
|-
! scope="row" style="background-color: #FBEC5D; width: 10px" |
| 30
| 2018. július 9.
| 2018. augusztus 17.
| 2019. január 23.
| 2019. április 18.
|-
|}

Epizódok

1. évad

2. évad

3. évad

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái